Peugeot 508 steht für folgende Automobilmodelle:

 Peugeot 508 I, 2010 bis 2018
 Peugeot 508 II, seit 2018